.erl (.ERL, .Erl) — розширення імен файлів двох типів:

 Вихідні коди програм, написаних мовою програмування Erlang;
 Файли GameGuard.

Формати файлів